A DA, da, Da vagy dA jelentheti az alábbiakat:

 Da (dalton), az atomi tömegegység jele a biokémiában és a molekuláris biológiában.
 A dán nyelv ISO 639-1 kódja.
 Da folyó, Vietnám.
 DeviantART, online alkotó közösség rövidítése.